Hopeless Romantic – album dei Bouncing Souls del 1999
 Hopeless Romantic – album di Michelle Branch del 2017
 Hopeless Romantic – singolo di Wiz Khalifa del 2018